Ernesto Rodríguez Larraín puede hacer referencia a:
Emilio Rodríguez Larraín, político peruano del siglo XX.
Emilio Rodríguez Larraín Balta, artista peruano del siglo XX.